Гаррі Поттер і Орден Фенікса — п'ятий роман серії «Гаррі Поттер», написаний Дж. К. Роулінг.
 Гаррі Поттер і Орден Фенікса (фільм) — фільм за мотивами однойменної книги.
 Гаррі Поттер і Орден фенікса (гра) — комп'ютерна гра за мотивами однойменної книги.
 Гаррі Поттер і Орден Фенікса (саундтрек) — саундтрек до фільму.